Die 1. Unihockey-Europameisterschaft der Herren wurde vom 9. Mai bis zum 14. Mai 1994 in Finnland ausgetragen. Die Spiele fanden in der finnischen Hauptstadt Helsinki statt.

Erster Europameister wurde die Nationalmannschaft Schwedens, die im Finale Finnland mit 4:1 besiegte.

Gruppenspiele

Gruppe A

Gruppe B

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Finalspiele

Halbfinale

Kleines Finale

Finale

Endstand

Siehe auch 
 Unihockey-Europameisterschaft 1995
 Unihockey-Europameisterschaft der Frauen 1995

 Unihockey-Europameisterschaft

Weblinks 
 EM 1994 auf floorball.org

Unihockey 1994

Unihockeywettbewerb in Finnland